Esmeraldas hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Esmeraldas (Brasil), ciudad del estado de Minas Gerais;

En Ecuador
 Provincia de Esmeraldas, situada en su costa noroccidental;
 Cantón Esmeraldas, cantón de la provincia de Esmeraldas;
 Esmeraldas (Ecuador), ciudad capital de la provincia homónima;

Además
 Plural de esmeralda.
 Esmeraldas (2015), serie de televisión colombiana.